Macon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Macon Township (Illinois)
 Macon Township (Kansas)
 Macon Township (Michigan)
 Macon Township (Nebraska)